Dúbravka může být:

 Dúbravka (okres Michalovce) – slovenská obec v okrese Michalovce
 Dúbravka (Bratislava) – městská část hlavního města Slovenska Bratislavy
 místní část slovenské obce Predajná
 Dúbravka (Zvolen) – slovenská osada u Zvolena
 Dúbrava (Litava) – slovenská osada u obce Litava
 Dúbravka (přítok Váhu) – slovenský potok na středním Liptově

příjmení osob
 Martin Dúbravka (* 1989) – slovenský fotbalový brankář

Související články 
 Doubravka
 Dúbrava

Rozcestníky - místopisné jméno